Municipio Falcón puede referirse a los siguientes municipios venezolanos:

 Municipio Falcón (Cojedes)
 Municipio Falcón (Falcón)